

Patronymie

 Estelle Mauffette (1904-1984) est une actrice québécoise.
 Guy Mauffette (1915-2005) est un acteur, poète et un animateur de radio québécois.